U18-Europamästerskapet i fotboll 1952 (officiellt 1952 FIFA Youth Tournament) var den femte turneringen av det som blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i Spanien 1952. Turneringen vanns av värdnationen  som i finalen mötte , där matchen slutade 0–0. Spanien utsågs till segrare baserad på målskillnad i semifinalen.

Kvalificerade nationer

 
 
 
 
  (värdnation)

Spelträd

Matcher

Första omgången

Semifinaler

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1952
Fotbollsåret 1952
1952 i Spanien
Internationella fotbollstävlingar i Spanien